Чемпионат Европы по кёрлингу среди юниоров () — международный турнир европейских национальных юниорских сборных, составленных из игроков не старше 21 года, проводившийся под эгидой Всемирной федерации кёрлинга (WCF) и Европейской федерации кёрлинга (ECF) только для женских сборных команд с 1983 по 1987 год. Турнир проводился для квалификации на  европейских сборных, ранее не получивших уже иными путями такую квалификацию.

Впоследствии, с 2005 по 2015 год, такой же турнир (теперь уже и для мужских, и для женских команд) проводился под названием Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров.

Женщины

Места проведения и призёры

Медальный зачёт

Результаты участия стран в чемпионатах

Примечания

Ссылки 
 Результаты и статистика чемпионата на сайте результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга
 Официальный сайт Всемирной федерации кёрлинга

Соревнования по кёрлингу
 
кёрлинг
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1983 года